Makora är ett släkte av spindlar. Makora ingår i familjen Amphinectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Makora

fr:Personnages de Samurai Deeper Kyo#Les douze Généraux Sacrés